Liga polska w piłce nożnej 1927 – 1. edycja męskich ligowych rozgrywek piłkarskich najwyższego szczebla w Polsce, będąca jednocześnie 7. edycją mistrzostw Polski (w sezonach 1920–1926 mistrza Polski wyłaniano systemem nieligowym).

Premierowy sezon ogólnopolskiej ligi piłki nożnej, zwanej wtedy „Ligą”, utworzonej za porozumieniem największych polskich klubów bez zgody Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 1927 PZPN - wzorem poprzednich lat - zorganizował własne nieligowe Mistrzostwa Polski. Z tego powodu udziału w Lidze odmówiła Cracovia, uważana wówczas za najsilniejszy polski klub. Wzięła ona udział w oficjalnych rozgrywkach – kadłubowych z braku najlepszych drużyn. Na jej miejsce do Ligi dokooptowano Jutrzenkę Kraków. 18 grudnia 1927, a więc już po zakończeniu rozgrywek, PZPN ustąpił i zaakceptował system ligowy od następnego sezonu. Cracovię dołączono do Ligi.

Informacje 
 Mistrz Polski: Wisła Kraków
 Spadek z I ligi: Jutrzenka Kraków

Tabela końcowa

Wyniki 

                                W.K  1FC  W.P  P.L  L.W  KTŁ  ŁKS  P.W  C.L  TKS  H.L  R.C  War  J.K

 Wisła Kraków                   xxx  3-0  4-1  0-2  1-0  5-1  3-1  7-1  4-0 15-0  3-1  2-0  8-2  7-2
 1. FC Katowice                 0-2  xxx  1-5  1-0  2-3  4-1  4-1  4-3  2-0  5-2  9-3  7-0  3-2  5-1
 Warta Poznań                   3-2  1-0  xxx  2-1  8-1 *3-0  5-2  4-1  0-3  4-2  3-4  1-4  1-0  4-0
 Pogoń Lwów                     4-1 *0-3  6-2  xxx 11-2 *0-3  2-0  3-1  3-0  8-1  1-2  0-1  2-1  2-0
 Legia Warszawa                 1-4  5-0  3-1  4-3  xxx  5-2  6-3  2-2  2-0  6-1  4-1  1-1  1-4  5-1
 Klub Turystów Łódź             5-1  2-0  0-3  1-1  1-6  xxx  4-2  1-0  3-2  2-0  6-2  4-1  3-7  4-2
 ŁKS Łódź                       0-0  1-2  2-1  1-0  3-1  2-0  xxx  3-4  2-2  4-1  3-0  6-2  5-2  2-1
 Polonia Warszawa               2-1  3-1  1-5  3-3  2-1  0-3  2-1  xxx  3-3  2-5  9-2  3-5  3-3  3-2
 Czarni Lwów                    2-3  0-1  3-3  3-1  2-1  3-0  0-4  1-1  xxx  0-4  2-3  2-1  1-0  3-2
 TKS Toruń                      2-7  1-3  6-3  3-5  2-2  2-1  1-0  4-3  0-1  xxx  0-2  0-4  4-2  4-3
 Hasmonea Lwów                  2-2  2-4  7-5  2-2  0-2  3-3  3-0  2-2  3-0  2-5  xxx  2-2  1-2  2-1
 Ruch Wielkie Hajduki           0-4  0-2  0-5  0-2  3-1  2-0  1-3 *0-3  2-1  0-0  1-1  xxx  0-0  1-3
 Warszawianka                   0-2  1-2  1-5 *3-0  2-1  1-2  2-1  2-4  1-5  0-2  5-1  0-1  xxx  8-2
 Jutrzenka Kraków               0-4  1-2  1-1  2-3  5-4  0-0  2-2  0-0  1-6  2-4  2-2  1-3  4-1  xxx

 * walkower
 * Mecz Pogoń – Hasmonea (7:1) został powtórzony.
 * Mecz 1. FC – Wisła (0:2) został zakończony w 73 minucie na skutek zejścia z boiska piłkarzy 1. FC Katowice.
 * Mecz Pogoń – Czarni (3:0) zakończony po 85 minutach.
 * Mecz Pogoń – Jutrzenka (2:0) zakończony po 85 minutach.
 * Mecz ŁKS – Pogoń (1:0) przerwany w 78 minucie, miał być kontynuowany innego dnia, ostatecznie zweryfikowany jako walkower dla ŁKS z uwagi na zawieszenie Pogoni.
 * Oba mecze Hasmonea – TKS  rozgrywane we Lwowie
 * Pogoń Lwów została zawieszona i nie rozegrała ostatnich 4 spotkań w sezonie

Najlepsi strzelcy

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie pierwszą piątkę klasyfikacji.

Stadiony

Ciekawostki 
 W 2. kolejce odbyły się pierwsze ligowe wielkie derby Lwowa oraz Warszawy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sezon 1927 na mogiel.net
 Sezon 1927 na hppn.pl

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1927 w piłce nożnej
1927 w polskim sporcie